Menkhéperrêseneb est un nom masculin de l'Égypte antique porté par deux grands prêtres d'Amon :

 Menkhéperrêseneb , grand prêtre d'Amon  à l'époque de Thoutmôsis  ;
 Menkhéperrêseneb , grand prêtre d'Amon à la suite de Menkhéperrêseneb  à l'époque de Thoutmôsis  puis Amenhotep .

Index égyptologique
XVIIIe dynastie égyptienne
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité